F1 2011 puede referirse a:

 el videojuego F1 2011 de Codemasters;
 la temporada 2011 de la Fórmula 1.